Leu (Dolj), comuna romena
Leu moldávio, unidade monetária 
Leu romeno, unidade monetária 
Leucina, aminoácido abreviado como Leu
Enriquecimento de urânio, tecnologia para obtenção de combustível nuclear abreviado como LEU (de low-enriched uranium).